Кара́м Харла́мович Яппа́ров (, ) — агломератчик Качканарского горно-обогатительного комбината, Герой Социалистического Труда (1971). Участник Великой Отечественной войны, награждён боевыми наградами.

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Зильдярово Белебеевского кантона Башкирской АССР (ныне Миякинского района Республики Башкортостан).

Образование неполное среднее.

В декабре 1942 года, когда Караму исполнилось 17 лет, он пришёл в военкомат и попросился на фронт. Был командиром расчёта. Его мужество отметили медалью «За отвагу».

В Качканар Карам Харламович приехал по направлению Кусинского горкома партии в мае 1964 года. Работал агломератчиком на Качканарском горно-обогатительном комбинате, участвовал в освоении производства железованадиевого агломерата.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года году Яппарову Караму Харламовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда за вклад в выполнение заданий XVIII пятилетки. Он остаётся единственным работником Качканарского ГОКа, удостоенным этого звания.

После выхода на пенсию проживал в Качканаре. Умер 4 июня 2016 года. Похоронен на кладбище посёлка Валериановск Качканарского городского округа.

5 октября 2016 года на доме в Качканаре, в котором жил Карам Харламович, была установлена мемориальная доска.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1977);
 Награждён орденами Ленина, Отечественной Войны II степени, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»;
 Медаль «За отвагу».

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов, т. 7. Ф-Я. — Уфа: Науч. изд. Башкирская энциклопедия, 2011. — 624 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 http://www.ikar-kch.ru/?p=1506 фото и интервью

Члены КПСС